Az Anheuser-Busch InBev NV (röviden AB InBev) egy multinacionális sörfőző vállalat. Központja a belgiumi Leuvenben található. A világ legnagyobb sörgyártó cége, piaci részesedése közel harminc százalék.

Az AB InBev három nagy vállalat összeolvadásával jött létre: Interbrew (Belgium), AmBev (Brazília) és Anheuser-Busch (USA). Tizenhat főbb márkája már önmagában több mint egymilliárd dolláros éves forgalmat hoz. Ezek közé tartozik több Magyarországon is népszerű márka, mint a Stella Artois, a Budweiser, a Corona, a Beck's, a Hoegaarden, vagy a Leffe. Ezen kívül pedig több mint 200 további, kisebb márkával rendelkezik.

2015-ben a cég bejelentette, hogy ajánlatot tett a második legnagyobb sörgyártó cégre. Egy évvel később megszületett a megállapodás: az AB InBev 69 milliárd fontért (kb. 104 milliárd dollár) megvásárolta az SABMillert.

Története

Az AB InBev azután jött létre, hogy 2008-ban az InBev felvásárolta az amerikai Anheuser-Busch sörgyártó céget. Az InBev 2004-ben alakult meg, a brazil AmBev és a belga Interbrew egyesülésével.

Interbrew
Az Interbrew 1987-ben jött létre a két legnagyobb belga sörgyár, az 1366-ban alapított Brouwerij Artois (Stella Artois) és a Brasserie Piedboeuf (Jupiler) egyesülésével. Számtalan kisebb belga főzde felvásárlása után a cég külföldön is elkezdett terjeszkedni. Ennek első lépése a Borsodi Sörgyár Rt. felvásárlása volt 1991-ben. Az első nagy üzlet pedig 1995-ben jött létre: ekkor a legnagyobb kanadai sör, a Labbat gyárát szerezte meg. 2000-ben aztán az angol, majd egy évvel később pedig a német piacra tört be a Diebels, majd a Beck's & Co., később a Gilde Group és a Spaten megvásárlásával. 2002-ben két nagy kínai sörgyárban szerzett tulajdonrészt.

Az Interbrew 2000 decemberéig családi tulajdonban volt, ezután lépett a brüsszeli Euronext tőzsdére.

AmBev
Az AmBev 1999-ben alakult meg a két legnagyobb brazil sörgyár, az Co. Antarctica Paulista és a Co. Cervejaria Brahma összeolvadásával. A cég hamar a dél-amerikai és karibi térség meghatározó szereplőjévé vált. 2013-ban –már az AB InBev divíziójaként– a karibi térség legnagyobb sörgyárában (Cerveceria Nacional Dominicana) is többségi tulajdont szerzett.

Anheuser-Busch
Az Anheuser-Busch a legnagyobb sörgyártó vállalat az Egyesült Államokban. 2008-ban 12 amerikai és 17 külföldi gyárával a világ harmadik legnagyobb söripari cége volt kapacitás alapján, forgalomban pedig az első.

InBev
Az Interbrew és az AmBev egyesüléséből létrehozott InBev a söripar második legnagyobb cégévé vált. (Korábban 3. és 4. helyen álltak.) Emellett Dél-Amerikában az üdítőitalok terén is nagy piacot nyert. Ekkor kb. 86.000 alkalmazottja volt a cégnek világszerte.

2008-ban egyesült az Anheuser-Buschsal, így jött létre a világ vezető söripari cége az AB InBev. Az üzlet keretében 52 milliárd dollárt fizettek az Anheuser-Busch részvényeiért.

Grupo Modelo

A Grupo Modelo Mexikó vezető söripari cége. 2013-ban vásárolta fel az AB InBev 20,1 milliárd dollárért.

Oriental Brewery
Az Oriental Brewery a dél-koreai piac legnagyobb szereplője, kizárólag rizssört gyárt. 2009-es eladása után az AB InBev 2014-ben visszavásárolta.

SABMiller

2015. október 13-án az AB InBev egy 70 milliárd fontos ajánlatot (részvényenként 44 font) nyújtott be legnagyobb riválisa, az SABMiller felvásárlására. Ezt megelőzően már négy (részvényenkénti 38; 40; 42,15 illetve 43,5 fontos) ajánlatot is visszautasítottak.

Az üzletet több országban (USA, Kína, EU stb.) is vizsgálták trösztellenes bizottságok. Annak érdekében, hogy jóváhagyják a felvásárlást, az SABMiller több nagyobb márkájáról is lemondott. (pl. Grolsch, Peroni, Miller Genuine Draft). Az Európai Bizottság 2016. május 26-án hagyta jóvá a megállapodást, miután az InBev ígéretet tett az SABMiller közép-kelet-európai érdekeltségei (köztük a Dreher) eladására.

A két cég részvényesei 2016. szeptember 28-án hagyták jóvá minden idők egyik legnagyobb fúzióját.

Hivatkozások

Külső hivatkozások
 AB InBev 
 AB InBev Magyarország

Sörgyárak
New York-i értéktőzsdén jegyzett részvénytársaságok
Belgiumi cégek